Geografia:
 Liverpool, ciutat al nord-oest d'Anglaterra al comtat metropolità de Merseyside.
 Liverpool (Illinois)
 Liverpool (Nova York)
 Liverpool (Pennsilvània)
 East Liverpool, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Astronomia: Telescopi Liverpool, telescopi ubicat a l'Observatori Roque de los Muchachos a La Palma (Illes Canàries)
 Esport:
 Liverpool Football Club, club de futbol anglès, de la ciutat de Liverpool a Merseyside.
 Liverpool Fútbol Club, club de futbol uruguaià de la ciutat de Montevideo fundat el 1915.